

Települések 
 Horvátország
 Vrána (horvátul: Vrana) település és vár Pakoštane községben, Zára megyében, a vránai johannita perjelség egykori székhelye
 Vrana falu Cres községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Tavak 
 Horvátország
 Vránai-tó (horvátul: Vransko jezero), tó és természetvédelmi terület Zára megyében, Vrána mellett
 Vrana-tó (horvátul: Vransko jezero), tó Cres szigetén, Tengermellék-Hegyvidék megyében